Biatlon na Zimskih olimpijskih igrah 2018 – moški šprint.

Rezultati
Tekma se bo začela ob 20.15.

Sklici 

Šprint moški